Por Eugenio Velasco puede referirse a:

 Eugenio Velasco Letelier, abogado, político y embajador chileno.
 Eugenio Velasco Morandé, ingeniero, empresario y atleta chileno.